Григорова — русская фамилия. Известные носительницы:

 Григорова, Антония (род. 1986) — болгарская лыжница, участница Олимпийских игр в Ванкувере.
 Григорова, Екатерина Сергеевна (род. 1981) — российская журналистка и телеведущая.